

Biografia 
Ottaviano Giannangeli nacque a Raiano, paese in provincia dell'Aquila.

Studente liceale presso il Liceo ginnasio Domenico Cotugno dell'Aquila, Giannangeli si appassionò agli studi classici, in special modo alla filologia. Iscritto all'Università degli Studi di Firenze, ebbe come insegnanti Giuseppe De Robertis, Giorgio Pasquali e Bruno Migliorini. Dopo l'armistizio interruppe gli studi e tornò in Abruzzo. Finita la guerra Giannangeli riprese l'università e nel marzo 1947 si laureò in Lettere con una tesi in Storia della lingua italiana, relatore il linguista Migliorini, sul Cantare aquilano di Braccio da Montone del XV secolo.

Dal 1948 al '73 Giannangeli insegnò Lettere in varie scuole medie inferiori e superiori d'Abruzzo. In seguito divenne Professore associato di Letteratura italiana moderna e contemporanea presso la facoltà di Lingue dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Pescara.

Nel 1957 fondò a Sulmona, insieme a Fausto Brindesi, "Dimensioni. Rivista abruzzese di cultura e d'arte", che si avvalse della collaborazione di autori come Carlo Bo, Ignazio Silone, Mario Pomilio, Ettore Paratore e Laudomia Bonanni. La sede della rivista passò dapprima a Lanciano e infine a Pescara. Alla direzione Giannangeli si sarebbe avvicendato con gli amici Giuseppe Rosato e Giammario Sgattoni. "Dimensioni" chiuse i battenti nel 1974.
Come giornalista collaborò con quotidiani come "Momento Sera", "Il Tempo" e "Il Messaggero", e fu attivo come curatore di trasmissioni culturali per la Radio Rai di Pescara, diretta da Edoardo Tiboni.

Insieme a Rosato, Giannangeli diede vita al Premio nazionale "Lanciano" di poesia dialettale, presieduta dal cattedratico Mario Sansone (dopo la sua morte il premio sarebbe stato chiamato Premio "Lanciano-Mario Sansone").

Fu apprezzato il suo studio critico dell'opera di Eugenio Montale. Nel 1969 il saggio Il significante metrico in Montale apparve sulla rivista "Dimensioni", e lo stesso Montale scrisse a Giannangeli per congratularsi del suo lavoro. Come testimonia Giorgio Varanini, il poeta ligure dimostrava di apprezzare il lavoro di Giannangeli: «Accennando alla problematica inerente alla metrica delle sue poesie, [Montale] mi dichiarò che lo scritto più acuto e valido nel merito, era dovuto a Ottaviano Giannangeli».

La sua analisi critica del Pascoli "spaziale" diede vita al volume Pascoli e lo spazio (Bologna, Cappelli, 1975), vincitore, nel '77, del Premio "Tagliacozzo" per la critica. Nel 1982 Giannangeli partecipò al convegno pascoliano in occasione del 70º anniversario della morte del poeta di San Mauro, con l'intervento L'altra poetica pascoliana.<ref>AA.VV., Giovanni Pascoli: poesia e poetica. Atti del Convegno di studi pascoliani, a cura di Edoardo Sanguineti, 1-2-3 aprile 1982, Comune di San Mauro Pascoli, Rimini, Maggioli, 1984</ref>

L'autore peligno espresse in versi la piaga dell'emigrazione e la nostalgia della propria terra. Nel 1979 diede alle stampe il volume Lu libbre d'Ottavie, in cui raccolse il meglio della sua produzione poetica in vernacolo. L'opera giannangeliana è stata studiata e antologizzata da critici come Giacinto Spagnoletti (Poesia dialettale dal Rinascimento a oggi, Milano, Garzanti, 1991), Franco Brevini (Le parole perdute. Dialetti e poesia nel nostro secolo, Torino, Einaudi, 1990) e Riccardo Scrivano.

Nella sua lunga attività letteraria ricevette diversi premi: nel 1961, col racconto Due serenate: amicizia, si aggiudicò, ex aequo con Gennaro Manna, il Premio della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, in occasione del Premio "Teramo" per un racconto inedito; nello stesso anno ottenne il Premio "Roseto" con la poesia  Preghiera degli esuli abruzzesi; nel 1988, col racconto Una fine rinvitata, vinse il Premio "Castilenti-Luigi Antonelli".

Si adoperò per la promozione della poesia dialettale della sua regione: pubblicò la prima antologia poetica di Umberto Postiglione; compilò la voce Cesare De Titta sul Dizionario biografico degli italiani; curò l'opera omnia di Vittorio Clemente e Alfredo Luciani.

Si occupò anche dello studio della tecnica e della storia della canzone abruzzeseO. Giannangeli, Antonio Di Jorio e la canzone abruzzese, introduzione a Canti d'Abruzzo di Antonio Di Jorio, a cura della Federazione delle Casse di Risparmio degli Abruzzi e del Molise, Milano, Ediz. Curci, 1974, pp. 15-23 e fu autore di versi per musica: nel 1971 vinse il "Festival Canti di Montagna" di Tornimparte, insieme al compositore Antonio Di Jorio, col brano Addie, addie muntagne. Con Di Jorio scrisse altre canzoni, oltre che col sulmonese Benedetto Bianchi (famosa E passe l'anne e passe...), con Giuseppe Di Pasquale e altri.

Nel 2004 diede alle stampe Le care lettere, includendovi testimonianze del rapporto epistolare intrattenuto con illustri esponenti della cultura italiana del Novecento, tra i quali Giuseppe De Robertis, Eugenio Montale, Giorgio Caproni, Ignazio Silone, Italo Calvino e molti altri.

Ottaviano Giannangeli morì all'ospedale di Sulmona il 17 dicembre 2017, a 94 anni.

 Opere 

Poesia
 Ritorni, Roma, Di Biase, 1944
 Taccuino lirico, Roma, Edizioni La Conchiglia, 1953
 Stanze per la giostra dei dischi volanti, con illustrazioni di Alfredo Galileo Postiglione, Pescara, Tip. Istituto Artigianelli Abruzzesi, 1955
 Gli isolani terrestri, Lanciano, Editrice Quadrivio, 1958
 Biografia a San Venanzio, Lanciano, Editrice Quadrivio, 1959
 Hidalghi d'Abruzzo, Sulmona, Tip. Labor, 1960
 Canzoni del tempo imperfetto, Lanciano, Editrice Quadrivio, 1961
 Un gettone di esistenza, Milano, Edikon, 1970
 Lu libbre d'Ottavie. Poesie dialettali con un'appendice sui codici linguistici, Sulmona, Libreria Editrice Di Cioccio, 1979
 Stanze per la giostra dei dischi volanti (II ed.), Chieti, M. Solfanelli, 1979
 Poesia come sedativo. Con una lettera di Vittorio Sereni, testimonianze, bibliografia, Pratola Peligna, Arsgrafica Vivarelli, 1985
 Antologia poetica in lingua e dialetto, prefazione di Giorgio Barberi Squarotti e Vittorio Monaco, Comune di Raiano, 1985
 Tra pietà e ironia ed epigrammi, Manduria, Lacaita, 1988
 Arie de la vecchiaia. Poemetto in abruzzese (con plaquette recante la traduzione in spagnolo di Pietro Civitareale, Aires de la vejez), Pescara, Editr. Nova Italica, 1989
 L'Italia sotto sequestro. Satirette politiche ed elegie private, Pescara, Editr. Nova Italica, 1990
 Litanie per Marin e altri versi in abruzzese, Udine, Campanotto, 1994
 Un sito per l'anima. Versi italiani, Castelli, Andromeda Editrice, 2008
 Quando vivevo sulla terra. Omnia, Castelli, Verdone Editore, 2017

Narrativa
 Sposare una, n. speciale della rivista "Dimensioni", Lanciano, 1965
 Sera sul millennio. Racconti del fantareale, Pescara, Edizioni Tracce, 1994 Sposare una (II ed.), Montesilvano, Associazione Amici del Libro Abruzzese, 2002Ti ricordi ovvero Sto cercando di capire, Raiano, Edizioni Amaltea, 2020

Saggistica
 Qualcosa del Novecento, Lanciano, Quaderni di Dimensioni, 1969
 Operatori letterari abruzzesi, Lanciano, Editrice Itinerari, 1969
 Pascoli e lo spazio, Bologna, Cappelli Editore, 1975
 La bruna armonia di Camerana, Roma, Lucarini, 1978
 Letteratura della Resistenza in Abruzzo. In appendice il "Diario del partigiano Donato Ricchiuti", L'Aquila, Istituto abruzzese per la storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza, 1983
 Il popolo sotto i lumi. Rilettura comparativa del popolare in Gray, Rousseau e Burns, con traduzioni, Sulmona, Libreria Editr. Di Cioccio, 1984
 D'Annunzio e l'Abruzzo. Storia di un rapporto esistenziale e letterario, Chieti, Solfanelli, 1988
 Metrica e significato in D'Annunzio e Montale. Con una lettera autografa di Montale, Chieti, Solfanelli, 1988
 La Valle Peligna nella romanità e nel medioevo. Il municipio, Ovidio, la cattedrale di Corfinio (con Marco Buonocore e Damiano Venanzio Fucinese), Sulmona, Libreria Editr. Di Cioccio, 1991
 Poesia popolare e proverbi abruzzesi raccolti in una casa peligna, tradotti commentati comparati con le varianti dell'intera regione, Pescara, Editr. Nova italica, 1991
 Parole d'Abruzzo. Otto poeti dialettali della regione, Ortona, Ediz. Menabò, 2001
 Scrittura e radici. Saggi: 1969-2000, Lanciano, Carabba, 2002
 Le care lettere, Raiano, Edizioni Amaltea, 2004

Curatele
 Canti della terra d'Abruzzo e Molise, Milano, Guido Miano Editore, 1958
 Poeti dialettali peligni, Lanciano, Editr. Quadrivio, 1959
 Umberto Postiglione, Antologia con ricognizione di alcuni manoscritti e testimonianze, Raiano, Circolo di Cultura, 1960
 Vittorio Clemente, Canzune de tutte tiempe. Introduzione e versioni metriche di O. Giannangeli, Lanciano, Editr. Itinerari, 1970
 Per Vittorio Clemente nel decennale della scomparsa, Lanciano, Itinerari, 1985
 Vittorio Clemente, Le chiù fine parole. Antologia dell'opera dialettale con appendice di scritti di Fortini, Giannangeli e Bonchino a cura e con versioni metriche di O. Giannangeli, Pescara, Ediars, 1995
 La poesia di Vittorio Clemente (1895-1995) Atti del Convegno nazionale di studio per il centenario della nascita, L'Aquila, Amministrazione Provinciale, 1995
 Alfredo Luciani, L'opera in dialetto, L'Aquila, Textus, 1996

Opere tradotte
 Gesänge der unvollkommenen Zeit (Canzoni del tempo imperfetto), trad. Christoph Ferber, Zurigo, Pano-Verl, 1992 (De)
 La isla tierra (Antologia poetica), trad. Pietro Civitareale e Carlos Vitale, Barcellona, Editorial Libros PM, 1997 (Es)

Omaggi
 Omaggio a Giannangeli nel settantesimo anno. Studi e antologia dell'opera, a cura del Centro nazionale di Studi dannunziani, Pescara, Ediars, 1993
 Walfrido del Villano, Ottaviano Giannangeli tra "il culto e il popolare", Pescara, elibri Editore, 2018
 Un gettone di memoria. 23 voci per Ottaviano Giannangeli, a cura di Andrea Giampietro, Ortona, Edizioni Menabò, 2019

Bibliografia parziale
 Mario Apollonio, Poeti italiani del secondo dopoguerra, Milano, Guido Miano Editore, 1956
 Giovanni Titta Rosa, Almanacco letterario Bompiani, Milano, Bompiani, 1960
 Giammario Sgattoni, Poesia abruzzese del '900. 23 poeti in lingua d'Abruzzo e Molise, Lanciano, Editrice Quadrivio, 1961
 Giuseppe Ravegnani, Giovanni Titta Rosa, L'antologia dei poeti italiani dell'ultimo secolo, Milano, Martello, 1963
 Walter Binni, Tuttitalia. Abruzzo e Molise, Firenze, Ediz. Sadea/Sansoni, 1965 (poi in W. Binni, Natalino Sapegno, Storia letteraria delle regioni d'Italia, Firenze, Sansoni, 1968)
 Domenico Cara, Le proporzioni poetiche, Milano, Laboratorio delle Arti, 1971
 Alberto Frattini, Poeti abruzzesi (in lingua) del Novecento, in Studi di poesia e di critica, Milano, Marzorati Editore, 1972
 Vittoriano Esposito, Parnaso d'Abruzzo, Roma, Edizioni dell'Urbe, 1980
 Vittoriano Esposito, Note di letteratura abruzzese, Roma, Edizioni dell'Urbe, 1982
 Franco Brevini, Le parole perdute. Dialetti e poesia nel nostro secolo, Torino, Einaudi, 1990
 Giacinto Spagnoletti-Cesare Vivaldi, Poesia dialettale dal Rinascimento ad oggi, Milano, Garzanti, 1991, 2 vv.
 Ugo Vignuzzi, Gli Abruzzi e il Molise, in L'italiano nelle regioni, a cura di Francesco Bruni, Torino, UTET, 1992 
 Carlo De Matteis, Civiltà letteraria abruzzese, L'Aquila, Edizioni Textus, 2001
 Riccardo Scrivano, Fede nella poesia per Ottaviano Giannangeli da Raiano, in Letture e lettori. Appunti di critica letteraria'', Pesaro, Edizioni Metauro, 2010

Note

Collegamenti esterni 
 
 "Poeti del lavoro" rubrica televisiva di Franco Simongini: "Incontro con Ottaviano Giannangeli" (RAI, Secondo Canale, 11 maggio 1963)
 
 

Scrittori dialettali italiani
Poeti in dialetto abruzzese
Italianisti italiani
Professori dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio"
Studenti dell'Università degli Studi di Firenze
Saggisti italiani del XX secolo
Saggisti italiani del XXI secolo